Charles Le Goasguen (1920-1995), militaire et homme politique français ;
 Claude Goasguen (1945-2020), homme politique français.